Сезон 1993/94 стал для «Манчестер Юнайтед» вторым сезоном в Премьер-лиге и 19-м сезоном подряд в высшем дивизионе чемпионата Англии. По итогам сезона «Юнайтед» выиграл Премьер-лигу и Кубок Англии, став четвёртым английским клубом в XX веке, выигравшим «дубль». Поражение от «Астон Виллы» в финале Кубка Футбольной лиги не позволило клубу завоевать домашний «требл».

В Премьер-лиге «Юнайтед» возглавил турнирную таблицу после четвёртого тура и не упускал лидерство до самого конца чемпионата, опередив в итоге «Блэкберн Роверс» на 8 очков. Ключевым игроком команды стал француз  Эрик Кантона, забивший 25 голов во всех турнирах и признанный игроком года.

Предсезонные и товарищеские матчи

Обзор участия в турнирах

Суперкубок Англии

Премьер-лига 
См. также: Премьер-лига в сезоне 1993/1994

Турнирная таблица

Результаты по турам

Статистика выступлений в Премьер-лиге

Матчи

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Кубок Англии

Кубок Футбольной лиги

Лига чемпионов УЕФА

Первый раунд 

«Манчестер Юнайтед» одержал победу со счётом 5:3 по сумме двух матчей.

Второй раунд 

Ничья 3:3 по сумме двух матчей. «Галатасарай» прошёл в следующий раунд по правилу выездного гола.

Статистика игроков 

В графе «Игры» указаны выходы в стартовом составе, после знака + указаны выходы на замену. В графе «Голы» после знака − указаны пропущенные мячи (для вратарей).

Трансферы

Перешли в клуб

Ушли из клуба

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1993/94 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1993-1994
1994
Манчестер Юнайтед